Ланже () — многозначный термин.

 Ланже — замок во французском департаменте Эндр и Луара.
 Ланже — муниципалитет (коммуна) во Франции, в департаменте Эндр и Луара.
 Ланже — муниципалитет (коммуна) во Франции, в департаменте Эндр.